Leonhardi ist der Familienname folgender Personen:

 August Leonhardi (1867–1931), deutscher Landschaftsmaler
 Bernhard von Leonhardi (1817–1902), königlich sächsischer Generalleutnant und Kommandant der Festung Königstein
 Eduard Leonhardi (Politiker) (1797–1831), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Eduard Leonhardi (1828–1905), deutscher Landschaftsmaler
 Ferdinand Leonhardi (1802–1847), deutscher Advokat, Kommunalpolitiker und Abgeordneter
 Friedrich Leonhardi (1794–1837), deutscher Advokat und Abgeordneter
 Friedrich Gottlob Leonhardi (1757–1814), deutscher Ökonom und Übersetzer
 Georg Leonhardi (1807–1884), Schweizer reformierter Pfarrer
 Hermann von Leonhardi (1809–1875), deutscher Philosoph und Botaniker
 Jakob Friedrich von Leonhardi (1778–1839), Frankfurter Jurist und Diplomat
 Johann Gottfried Leonhardi (1746–1823), deutscher Mediziner
 Johann Jakob Leonhardi (1755–1830), deutscher Jurist und Landsyndikus im Fürstentum Waldeck
 Johann Peter von Leonhardi (1747–1830), Frankfurter Kaufmann, Gutsbesitzer und Politiker
 Johannes Leonhardi (um 1720–1808), Schweizer reformierter Pfarrer
 Johannes Christian Leonhardi (1651–1725; Pseudonym: Jan Christian Linard), Schweizer reformierter Geistlicher
 Jonas Friedrich Leonhardi (* 1990), deutscher Schauspieler
 Moritz von Leonhardi (1856–1910), deutscher Anthropologe
 Wilhelm von Leonhardi (1812–1856), deutscher Autor  und hessischer Diplomat

Siehe auch:
 Leonardi
 Leonhardi (Adelsgeschlecht)
 Leonhardifahrt
 Leonhardi-Museum in Dresden
 Leonhardisches Schloss in Groß-Karben
 Villa Leonhardi in Frankfurt am Main